Велика Чучель, Цюцюль гора, Чучелі, Чучель — гора у складі гірського хребта Синап-Даг в Криму.
 Мала Чучель — гора на південній околиці гірського хребта Синап-Даг в Криму.

Див. також

 Чучельський перевал